Miejscowości w USA:
 Millerton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Millerton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Millerton – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie McCurtain